Tres Arroyos es un nombre que puede referir a:

 Tres Arroyos, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Tres Arroyos, partido de la misma provincia.
 Tres Arroyos, una urbanización cerca de Badajoz, España.